Flashdance (film), een musicalfilm uit 1983
 Flashdance... What a Feeling, een nummer uit de film, gezongen door Irene Cara
 Flashdance (musical), een theatermusical gebaseerd op de film